Mrtvice může být:
 apoplexie, náhlé ochrnutí těla (lékařství)
 cévní mozková příhoda, též mozková mrtvice
 infarkt myokardu, též srdeční mrtvice
 černá mrtvice – anthrax, slezinná sněť u zvířat
 rakovinné odumírání větví peckovin – mrtvice třešní, meruněk ap.
 Mrtvice (Kočevje) – vesnice v občině Kočevje ve Slovinsku
 Mrtvice (Krško) – vesnice v občině Krško ve Slovinsku